Escape to Witch Mountain (boek), een sciencefictionroman uit 1968
Escape to Witch Mountain (1975), een liveactionfilm van Disney uit 1975, gebaseerd op het boek
Return from Witch Mountain, een film uit 1978 die de film uit 1975 vervolgt
Beyond Witch Mountain, een film uit 1982 die de film uit 1978 vervolgt
Escape to Witch Mountain (1995), een tv-film uit 1995 gebaseerd op het boek
Race to Witch Mountain, een liveactionfilm van Disney uit 2009, die een remake is van de film uit 1975
Witch Mountain (band), een doommetalband uit de Verenigde Staten